Julien Benneteau e Édouard Roger-Vasselin erano i campioni in carica del doppio maschile degli Open di Francia 2014 ma Benneteau non ha partecipato al torneo per un problema inguinale. Roger-Vasselin ha partecipato in coppia con Guillermo García López, ma è stato eliminato al terzo turno da Ivan Dodig e Marcelo Melo.

La coppia Dodig-Melo ha poi conquistato il torneo superando in finale i gemelli Bob e Mike Bryan per 65–7, 7–65, 7–5.

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (quarti di finale)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (campioni)
  Marcel Granollers /  Marc López (primo turno)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (semifinale)
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (semifinale)
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (quarti di finale)

<li value=9>  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (terzo turno)
<li>  Daniel Nestor /  Leander Paes (terzo turno)
<li>  Jamie Murray /  John Peers (terzo turno)
<li>  Pablo Cuevas /  David Marrero (secondo turno)
<li>  Marin Draganja /  Henri Kontinen (secondo turno)
<li>  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (terzo turno)
<li>  Guillermo García López /  Édouard Roger-Vasselin (terzo turno)
<li>  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (primo turno)

Wildcard 

  Enzo Couacaud /  Quentin Halys (primo turno)
  Kenny De Schepper /  Benoît Paire (primo turno)
  Thanasi Kokkinakis /  Lucas Pouille (secondo turno)
  Tristan Lamasine /  Johan Sebastien Tatlot (primo turno)

<li>  Axel Michon /  Gianni Mina (primo turno)
<li>  Gaël Monfils /  Josselin Ouanna (primo turno)
<li>  Florent Serra /  Maxime Teixeira (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2015
ATP World Tour 2015